Дивізіон 2: 1983 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 24 клуби, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1983 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІФК Норрчепінг і Кальмар ФФ, які й здобули у плей-оф право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 ІФК Мальме - ІФК Норрчепінг 0-1, 0-4
 «Юргорден» - Кальмар ФФ 1-0, 1-3

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1983 у шведському спорті